Phước Tân (Bà Rịa-Vũng Tàu)
Phước Tân (Đồng Nai)
Phước Tân (Ninh Thuận)
Phước Tân (Khánh Hòa)
Phước Tân (Bình Phước)
Phước Tân (Phú Yên)